Алексей Круглый:
 Круглый, Алексей Алексеевич (1887—1956) — советский авиаконструктор, археолог, москвовед и художник.
 Круглый, Алексей Осипович (1852—1930) — русский  переводчик и библиограф, педагог. Примечания